Incubi & deliri (Nightmares & Dreamscapes), antologia di racconti di Stephen King pubblicata nel 1993,
Incubi e deliri (Nightmares and Dreamscapes: From the Stories of Stephen King), miniserie televisiva del 2006 basata su racconti di Stephen King.